Piotrowice ist der Name mehrerer Orte in Polen:

 Piotrowice (Biskupiec), deutsch Groß Peterwitz, Dorf in der Gmina Biskupiec in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Piotrowice (Nidzica), Dorf in der Gmina Nidzica in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, deutsch Piotrowitz, 1932 bis 1945 Alt Petersdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Piotrowice (Bystrzyca Kłodzka), deutsch Herrnpetersdorf, Dorf in der Gmina Bystrzyca Kłodzka in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Piotrowice (Chojnów), deutsch Petersdorf, Dorf in der Gmina Chojnów in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Piotrowice (Dygowo), deutsch Peterfitz, Dorf in der Gmina Dygowo in der Woiwodschaft Westpommern
 Piotrowice (Katowice), deutsch Petrowitz, Stadtteil von Katowice in der Woiwodschaft Schlesien
 Piotrowice (Kostomłoty), deutsch Groß Peterwitz, Dorf in der Gmina Kostomłoty in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Piotrowice (Lipinki Łużyckie), deutsch Klein Petersdorf, Dorf in der Gmina Lipinki Łużyckie in der Woiwodschaft Lebus
 Piotrowice (Przeciszów), deutsch Peterswald, Dorf in der Gmina Przeciszów in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Piotrowice (Przemków), deutsch Petersdorf, Dorf in der Gmina Przemków in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Petersdorf